Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 7 podstawowych
 Mikołajki – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Mikołajki – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Mikołajki – część wsi Tarnawa Górna w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce
 Mikołajki – część wsi Rzyki w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów
 Mikołajki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Mikołajki – część wsi Pewel Ślemieńska w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Świnna
 Mikołajki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary
 Mikołajki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Mikołajki – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Mikołajki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik

Inne 
 Mikołajki – gmina miejsko-wiejska
 Mikołajki – dawna gromada
 Mikołajki – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Mikołajewo
 Dekanat Mikołajki
 Kolonia Mikołajki, Mikołajki Pomorskie